Дневник Анны Франк (, дословно «В задней части дома», другой перевод — «Убежище») — записи на нидерландском языке, которые вела еврейская девочка Анна Франк с 12 июня 1942 по 1 августа 1944 года в период нацистской оккупации Нидерландов.

Пьеса:
 Дневник Анны Франк (пьеса) () — пьеса 1955 года.

Опера:
 Дневник Анны Франк (опера) ().

Кинематограф и телевидение:
 Дневник Анны Франк (фильм, 1959) () — американский фильм режиссёра Джорджа Стивенса (в роли Анны Франк — Милли Перкинс).
 Дневник Анны Франк (документальный фильм, 1959) — югославский документальный телевизионный  фильм режиссёра Мирьяны Самарджич.
 Дневник Анны Франк (фильм, 1967) () — американский телефильм, режиссёра Алекса Сигала (в роли Анны Франк — Диана Давила).
 Дневник Анны Франк (фильм, 1980) () — американский телефильм, режиссёра Бориса Сагала (в роли Анны Франк — Мелисса Гилберт).
 Дневник Анны Франк (фильм, 1982) () — немецкий (ГДР) телефильм, режиссёра Мирьяны Эрцег.
 Дневник Анны Франк (фильм, 1985) () — голландский телефильм, режиссёра Хэнка Онруста.
 Дневник Анны Франк (мультфильм) ( (Anne no nikki)) — японское аниме 1995 года.
 Дневник Анны Франк (мини-сериал, 1987) () — британский мини-сериал, режиссёра Гарета Дейвиса.
 Дневник Анны Франк (фильм, 1996) () — испанский мини-сериал.
 Дневник Анны Франк (мини-сериал, 2009) () — британский мини-сериал, режиссёра Джона Джонса (в роли Анны Франк — Элли Кендрик).
 Дневник Ани Франк — американский короткометражный документальный фильм, вышедший в 2014 году.

См. также 
 Список фильмов об Анне Франк